fantastische literatuur
 Fantastische verhalen (Borges)